Лунмы́нь (Лунмэ́нь) — китайский топоним:

 Лунмынь (пещеры) — комплекс буддийских пещерных храмов в провинции Хэнань.
 Лунмынь (уезд) — уезд городского округа Хойчжоу провинции Гуандун.